Ayau, une des îles Raja Ampat en Indonésie.
 Manuel Ayau, un économiste guatémaltèque (1925 - 2010).